Сфера (индекс ГУКОС — 11Ф621) — серия первых советских геодезических спутников, запускавшихся в период с 1968 по 1978 год. Предназначались для создания единой системы координат всей поверхности земного шара, установления геодезических связей между континентами и островами, уточнения геофизических параметров Земли.
Спутники серии Сфера обеспечили создание геодезической сети по всей поверхности земного шара с точностью до нескольких метров. Были уточнены форма и размеры Земли, параметры гравитационного поля, создана модель Земли. На базе спутников был создан космический геодезический комплекс.
Благодаря этой системе была создана единая система координат земного шара с началом в центре масс Земли, уточнены элементы ориентирования с системой координат 1942 года (СК-42), уточнены геофизические параметры планеты и создана модель Земли 1977 года. Всё это дало возможность в несколько раз повысить эффективность использования потребителями геодезической информации и сократить время по оснащению триангуляционными знаками национальной геодезической сети. Уточнения параметров фигуры Земли и её гравитационного поля потребовались в первую очередь для нормального функционирования низкоорбитальной системы навигации «Циклон»/«Залив».
Всего было запущено 18 спутников «Сфера».

Комплекс находился на вооружении в 1973—1980 гг.

Разработка и эксплуатация 
Геодезический комплекс «Сфера» разрабатывался по заказу Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (ВТУ ГШ).

Головным предприятием по разработке КА было назначено НПО прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва (г. Красноярск-26). Работа над спутником началась в 1963 году. К созданию КА были привлечены , Томский филиал Всесоюзного НИИ электромеханики и другие.
Импульсную световую сигнализацию проектировал Красноярский радиотехнический завод (ПО «Радиотехнический завод», г. Красноярск)  .

Первый КА типа «Сфера» (Космос-203) был запущен 20 февраля 1968 года. Космический аппарат отработал на орбите 1 год и 3 месяца, что больше 6 месяцев проектного срока активного существования. Лётные испытания геодезического КА «Сфера» были завершены в 1972 году.

Всего было запущенно 18 КА Сфера, из них — 17 успешно. Второй запуск, 4 июня 1968 года был неудачным, спутник на орбиту не вышел.
Последний из запущенных КА (Космос-1067) был выведен на орбиту 26 декабря 1978 года и проработал до 1 мая 1980 года.

Список запусков 

Все запуски производились РН «Космос-3М» с космодрома Плесецк, со стартовых площадок 132/1 и 132/2.

Аппарат 
Аппарат цилиндрической формы, разработан на базе спутниковой платформы КАУР-1. И, соответственно, обладает такими особенностями платформы КАУР, как:
 неориентированные солнечные батареи (СБ);
 совмещение конструкции термостатированного каркаса СБ и радиатора системы терморегулирования;
 отсутствие двигательной установки;
 одноосная магнито-гравитационная система ориентации (у КА 11Ф621 отсутствует система ориентации);

Характеристики 
 Масса — 750 кг
 Мощность СЭП — 100 Вт
 Габариты — 3×2,04 м

Оборудование 
Спутник был оснащён бортовой геодезической аппаратурой, совмещённой с аппаратурой командно-измерительной радиолинии, а также системой импульсной световой сигнализации с мощной лампой-вспышкой. Импульсная лампа обеспечивала заметность КА на фоне звёздного неба. Такая световая сигнализация позволяла определять положение КА относительно звезд с погрешностью 3-6 угловых секунд. Радиотехническая аппаратура на КА обеспечивала определение доплеровской скорости спутника с погрешностью 0,1 м/c.
Первые аппараты «Сфера» запускались на круговые орбиты высотой порядка 1200 км с наклонением 74 градусов. Последующие аппараты запускались на орбиты высотой до 1300—1500 км с целью уменьшения возмущающих воздействий остатков атмосферы. Период обращения ~ 116 минут.

См. также 
 Гео-ИК
 Сфера (микроспутник) — микроспутник, запущенный с борта МКС членами экипажа МКС-32 Юрием Маленченко и Геннадием Падалка во время выхода в открытый космос 20 августа 2012.
 Сфера-12Л — разведывательный спутник, производства КБ ПО «Арсенал»

Примечания 

Спутники ДЗЗ
Геодезические спутники
Советские искусственные спутники Земли
Научно-исследовательские спутники
Космические аппараты, разработанные НПО ПМ имени академика М. Ф. Решетнёва